Valborg, kurz für Valborgsmässoafton, deutsch Walpurgisnacht, wird in Schweden am 30. April gefeiert. Besonders in den östlichen Teilen Schwedens finden an diesem Tag die jährlichen Frühjahrsfeste statt. Zu Valborg werden am Abend oftmals Feuer entzündet, was dem alten Glauben nach die Hexen vertreiben sollte.

Valborg leitet sich vom Namen der im 8. Jahrhundert geborenen und später heiliggesprochenen Walburga ab. Ihre Heiligsprechung erfolgte etwa 100 Jahre nach ihrem Tod am 1. Mai.

Valborg als akademischer Feiertag 

Auch an verschiedenen schwedischen Universitäten wird Valborg würdig begangen. Dabei nehmen schwedische Studenten den Tag zum Anlass, die für ihre jeweilige Hochschule charakteristischen Studentenmützen, die Studentmössa, aufzusetzen und mit ihr die jeweilige Universität zu repräsentieren. Die Studenten der Studentenschaften der naturwissenschaftlich-technischen Fakultäten Universität Uppsala organisieren jährlich am 30. April ein Bootsrennen, an dem Studierende aus dem ganzen Land teilnehmen. Sie fahren dann mit selbst gebauten Flößen im Wettstreit den Fluss Fyrisån hinunter.

Siehe auch 
 Vappu

Weblinks 
 

Feste und Brauchtum (Schweden)
Walburga als Namensgeber